Vacon peut faire référence à:
 Vacon, rivière française
 Vacon, ancienne commune fusionnée dans Void-Vacon, une commune de la Meuse